Trinity megye (Kalifornia) 
 Trinity megye (Texas)